Los maxilópodos (Maxillopoda) son una clase polifilética de crustáceos caracterizada por la reducción del pleon o abdomen y sus apéndices. La mayoría de su diversidad corresponde a los tecostráceos y copépodos. Por lo general son artrópodos de muy pequeño tamaño. La especie Stygotantulus stocki perteneciente a esta clase, son de los artrópodos de más pequeño tamaño existentes (menos de 0.1 milímetros de longitud). Según los análisis moleculares esta clase es polifilética dividiéndose en dos clados separados.

Taxonomía 
Los maxilópodos incluian seis subclases:

 Subclase Thecostraca
 Subclase Tantulocarida
 Subclase Branchiura
 Subclase Pentastomida
 Subclase Mystacocarida
 Subclase Copepoda

Filogenia 

Distancia genética según los análisis moleculares entre los grupos de Maxillopoda:

Referencias

Enlaces externos 

 
Grupos taxonómicos obsoletos